LNX steht für:
 Militärflugplatz Smolensk-Nord (IATA-Code), russischer Militärflugplatz
 Bahnhof Neuburxdorf (DS100-Code), Bahnhof in Neuburxdorf an der Bahnstrecke Jüterbog–Röderau

ln(x) steht für:
 Natürlicher Logarithmus, Logarithmus zur Basis  (der Eulerschen Zahl)

Abkürzung